Jit Bahadur Khatri Chhetri – nepalski lekkoatleta
 Mukesh Khatri – indyjski zapaśnik, olimpijczyk